Зе́фельд, Зеефельд:

 Зефельд — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Зефельд — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Зеефельд — древний прибалтийский дворянский род.

См. также 
 Зефельд-ин-Тироль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Зефельд-Кадольц — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Райт-бай-Зефельд — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.